La Platja de l'Astillero és una platja de Vilassar de Mar de caràcter urbà que està composta de roques i sorra. Es localitza en el mateix nucli urbà de Vilassar de Mar. Té passeig marítim, aigües tranquil·les i un grau d'ocupació baixa.

Es caracteritza per la seva sorra daurada, gruixuda i les seves aigües tranquil·les. És una platja de caràcter urbà, composta per roques i sorra. Té un passeig marítim per passejar. És una platja on no s'acumula molta gent té un grau d'ocupació al 30 % (si estàs buscant una platja per estar sol i tranquil, aquesta és la indicada).

Té una longitud de 950 metres i una amplada de 5 metres, es pot accedir tant a peu com amb autocar, ja que no hi ha zona d'aparcament,

A 4,5 quilòmetres hi trobem l'Hospital de Mataró, i a més a més hi ha un equip de salvament.

No és una platja nudista, no és recomanable per surfejar, no es poden llogar ni parasols ni hamaques, tampoc es pot practicar submarinisme. No és una zona esportiva, ni infantil.

Al costat hi trobem el club nàutic, que té piscines, una platja i activitats de platja. Per poder accedir has de pagar, ja que és privada.

Serveis 
 Higiene i neteja: banys, renta peus, serveis de neteja, dutxes i papereres 
 Restauració: restaurants per menjar, bars i guinguetes.
 Seguretat: senyalització d'accessos, servei de salvament i senyalització de perills.
 Serveis de transport: autocar interurbà

Referències 

https://milplayas.com/playa-lastillero-vilassar-de-mar.htm

https://www.inspain.org/es/barcelona/vilassar-de-mar/playas/lastillero/

https://www.lasprovincias.es/planes/playas/barcelona/l-astillero-0001292.html 

https://lasplayas.net/playa-lastillero/
Platges de Catalunya
Vilassar de Mar